Walter Dürig ist der Name folgender Personen:

* Walter Dürig (Theologe) (1913–1992), deutscher katholischer Theologe und Liturgiewissenschaftler
 Walter Dürig (Offizier) (1927–2019), Schweizer Korpskommandant